Мушата () — власна назва.
 Мушата — молдавська князівна, донька воєводи Богдана, від якої походить рід Мушатинів.
 Мушата (село) — в Румунії, Васлуйського повіту.